Ел Гванакастал има више значења:

 Ел Гванакастал (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Гванакастал (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику